Taskinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Taskinen (né en 1976), tueur en série finlandais

, compétiteur finlandais en course d'orientation
Markku Taskinen (né en 1952), athlète finlandais en 800 mètres
 (1874-1930), homme politique finlandais
 (né en 1986), gardien finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois